

Баричка — село в гміні Пшиленк Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Баричка — село в гміні Небилець Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства